Laura Negrisoli (* 7. September 1974 in Castel Goffredo) ist eine italienische Tischtennisspielerin. Sie nahm an 15 Weltmeisterschaften und zwei Olympischen Spielen teil. 2003 wurde sie Mannschafts-Europameister.

Erfolge 
Erstmals international in Erscheinung trat Laura Negrisoli bei den Jugend-Europameisterschaften 1992, wo sie im Mixed mit Massimiliano Mondello das Endspiel erreichte. Von 1989 bis 2009 nahm sie insgesamt 15 mal an Weltmeisterschaften teil, kam jedoch nie in die Nähe von Medaillenrängen. Bei der Europameisterschaft 2003 wurde sie mit der italienischen Damenmannschaft Europameister, 2005 und 2007 holte das Team Bronze.

1996 und 2004 qualifizierte Laura Negrisoli sich für die Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen. 1996 trat sie nur im Doppel mit Alessia Arisi an. Dabei blieb sie ohne Sieg gegen Chire Koyama/Taeko Todo (Japan), Elke Schall/Nicole Struse (Deutschland) und Gerdie Keen/Mirjam Kloppenburg (Niederlande). 2004 war sie nur im Einzelwettbewerb vertreten. Hier besiegte sie Fabiola Ramos aus Venezuela, schied dann aber in Runde zwei durch eine Niederlage gegen Swetlana Ganina aus.

Mit dem Verein Sterilgarda T.T. Castelgoffredo gewann sie 2006 und 2007 die Champions League.

Turnierergebnisse

Weblinks 
  (abgerufen am 28. April 2015)
  (hier ist das Geburtsdatum falsch angegeben: August statt September) (abgerufen am 28. April 2015)

Einzelnachweise 

Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1996
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Frau
Geboren 1974
Tischtennisspieler (Italien)
Olympiateilnehmer (Italien)
Italiener